HYF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hayfields (Papua Nuova Guinea)